Erysichton – postać z mitologii greckiej, syn Kekropsa
 Erysichton – postać z mitologii greckiej, syn Triopasa